«Атла́нтас» () — колишній литовський футбольний клуб з Клайпеди. Заснований 1962 року.

Сезони (1996—2019)

Виступи в єврокубках

Досягнення 
 Срібний призер чемпіонату Литви (3): 2001, 2002, 2013
 Володар кубка Литви (2): 2001, 2003 (в)
 Фіналіст Кубку Литви (2): 2004, 2015

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 1962
Клайпеда